Okręty US Navy o nazwie USS  "Walker", pochodzącej od Johna Grimesa Walkera (1835–1907), który służył w czasie wojny secesyjnej:
 Pierwszy "Walker" (DD-163) był niszczycielem typu Wickes zwodowanym w 1918 i zatopionym jako okręt cel w grudniu 1941.
 Drugi "Walker" (DD-517) był niszczycielem Fletcher zwodowanym w 1943 i skreślony z listy floty w 1969. Sprzedany Włochom, przemianowany na "Fante" (D-516) i służył do 1977.

Walker